PCS puede estar haciendo referencia a:

 Personal Communications Service
 Poder Calorífico Superior
 Partido Comunista Salvadoreño

Siglas